Il Pomino rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Firenze.

Caratteristiche organolettiche 
colore: granato più o meno intenso.
odore: etereo, intenso.
sapore: armonico, vellutato.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della città metropolitana di Firenze
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot